

Cinema 
 La porta d'oro – film del 1941 diretto da Mitchell Leisen

Urbanistica 
 Porta d'Oro (Porta Aurea) – porta monumentale della città di Costantinopoli 
 Porta d'Oro (Złota Brama) – porta monumentale della città di Danzica, in Polonia
 Porta d'Oro (She'ar Harahamim, "porta della Misericordia") – porta delle mura della Città Vecchia di Gerusalemme
 Porta d'Oro – porta monumentale della città di Kiev, in Ucraina
 Porta d'Oro – porta d'accesso alla città di Naro, in Italia
 Porta d'Oro – porta monumentale della città di Vladimir, in Russia

Pagine correlate 
 Porta aurea
 Golden Gate